Gotovac est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1979), footballeur croate ;
  (1928–1991), architecte croate ;
 Jakov Gotovac (1895–1982), compositeur et chef d'orchestre croate ;
  (née en 1939), critique, dramaturge, théâtrologue et écrivaine croate ;
  (1927–2017), compositeur et chef d'orchestre croate ;
  (1937–2010), réalisateur et acteur croate ;
  (1930–2000), poète et homme politique croate.

Notes et références